Кифери́да (Цитерида) или Волу́мния (; умерла после 46 года до н. э.) — древнеримская актриса, танцовщица и куртизанка, современница Марка Туллия Цицерона и Марка Антония.

Биография 
Киферида, по всей видимости, являлась вольноотпущенной неизвестного происхождения (возможно, греческого) и была любовницей многих известных людей своего времени. Среди её любовников были её бывший хозяин Публий Волумний, Марк Антоний, Марк Юний Брут, поэт Гай Корнелий Галл.

Помимо того, Корнелий Галл посвятил ей четыре книги элегических стихов-песен, называя её Ликоридой.

Примечания

Литература 
 Marieluise Deißmann-Merten, Volumnia (7). In: Der kleine Pauly. Band 5, 1977, Sp. 1329

Ссылки 
  
 [www.e-reading-lib.org/chapter.php/146683/16/Sergeenko_-_Prostye_lyudi_drevneii_Italii.html]

Волумнии
Родившиеся в I веке до н. э.
Женщины Древнего Рима
Умершие в I веке до н. э.